Люсти́х — фамилия. Известные носители:
 Люстих, Вильгельм Осипович — председатель совета присяжных поверенных Петербургской судебной палаты, ходатайствовавший за освобождение из-под стражи Вл. Ил. Ульянова (Ленина).
 Люстих, Владимир Эмильевич (1874 -?) — российский государственный деятель, руководитель Заграничной агентуры Департамента полиции Российской империи в 1915—1917 гг.
 Люстих, Яков (ок. 1790—1825) — русский артист балета, балетмейстер.